Igny (Essonne)
 Igny (Haute-Saône)
 Igny-Comblizy